Bösjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bösjön, Värmland, sjö i Årjängs kommun,  (99,9 ha)
Bösjön, Dalarna, sjö i Mora kommun,  (1,18 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn